Résultats détaillés de l’édition 1974 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les quarts de finale sont joués en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1974 de l'ATP
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

1974
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en août 1974
Tennis en septembre 1974